Crystal Castles:
 Crystal Castles — аркадная игра, выпущенная в 1983 для игровой видеоприставки Atari 2600
 Crystal Castles — канадская группа, исполняющая экспериментальную электронную музыку
 Crystal Castles — дебютный альбом группы с одноимённым названием
 Crystal Castles — второй альбом группы с одноимённым названием
 Crystal Castles — третий альбом группы с одноимённым названием